Олександрівська сільська громада:
 Олександрівська селищна громада — громада в Донецькій області
 Олександрівська селищна громада — громада в Миколаївській області
 Олександрівська селищна громада — громада в Кіровоградській області

Див. також 
 Лозно-Олександрівська селищна громада
 Олександрівська сільська громада